Козоріг (Capricornis) — рід тварин ряду Парнокопитні.
 Козоріг — знак зодіаку.
 Козоріг — сузір'я зодіаку.
 Козеріг — золота монета НБУ.
 Козеріг — срібна монета НБУ.